Donald – imię męskie
 Kaczor Donald – postać Disneya
Miejscowości w Australii:
 Donald – miasto w stanie Wiktoria

Miejscowości w USA:
 Donald – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Donald – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima

Gminy w USA:
 Donald (ang. Donald Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Donald – nazwa popularnych w latach 80. XX wieku gum holenderskiej firmy Maple Leaf B.V.